Toponímia:
 Gràcia o Vila de Gràcia, barri de Barcelona
 Districte de Gràcia, districte de Barcelona
 Gràcia (Sabadell), barri de Sabadell
 Cementiri i ermita de Gràcia de Maó
 Biografia: Sígfrid Gràcia i Royo, futbolista català
 Mitologia: Gratia, deïtat romana derivada de la grega Caris
 Religió: Divina gràcia, terme teològic present en diverses religions
 Tipografia: Gràcia (tipografia), part d'un caràcter
 Premsa: La Campana de Gràcia, setmanari català